Домница је:

 Домница (мушко: Домовик) је женског духа заштитница огњишта јужних Словена. Сусреће се Кикимором са источним Славенима;
 Домница (Карпеница) — планинско село у Средишњој Грчкој;
 Домница (Јаши) — насеље је у Румунији у округу Јаши у општини Цибана.